Catherine Earnshaw, personnage du livre d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent
 Hareton Earnshaw, personnage du livre d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent
 Robert Earnshaw (né en 1981), footballeur international gallois
  (1805-1888), ecclésiastique, mathématicien et physicien anglais, auteur du théorème d'Earnshaw
 Thomas Earnshaw (1749-1829), horloger britannique